Тавехо има више значења:

 Тавехо (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Тавехо (Таретан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику